L'auberge de France peut désigner :
 l'auberge hospitalière de Rhodes
 l'auberge hospitalière d'Il-Birgu
 les auberges hospitalières de La Valette